Uva de pájaro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Sedum acre;
 el nombre común de la planta Sedum album; o
 el nombre común de la planta Sedum sediforme.